The Battle of the Sexes (pel·lícula de 1914), pel·lícula muda estrenada el 12 d'abril de 1914 dirigida per D.W. Griffith i protagonitzada per Donald Crisp
 The Battle of the Sexes (pel·lícula de 1928), comèdia americana dirigida per D. W. Griffith el 1928 i realitzada per United Artists
 Battle of the Sexes (pel·lícula del 2017), pel·lícula biogràfica i d'esports de 2017 dirigida per Valerie Faris i Jonathan Dayton i escrita per Simon Beaufoy